Die Gonet Geneva Open 2021 waren ein Tennisturnier, welches vom 16. bis 22. Mai 2021 in Genf stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2021 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Lyon die Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon gespielt, die genau wie die Gonet Geneva Open zur Kategorie ATP Tour 250 zählten.

Die Titelverteidiger waren im Einzel Alexander Zverev sowie im Doppel Oliver Marach und Mate Pavić.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 419.470 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 481.270 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 15. bis 17. Mai 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze in der Einzelkonkurrenz, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 124 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 117 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Website (PDF; 100 kB)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Genf